

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hazleton – città della Contea di Gibson, Indiana
Hazleton – città della Contea di Buchanan, Iowa
Hazleton – città della Contea di Luzerne, Pennsylvania

Musica 
Hazleton – EP dei Fuel del 1998